100 najboljših jugoslovanskih rock skladb vseh časov (100 najboljih pesama svih vremena YU rocka) je seznam, ki ga je objavila srbska revija Rock Express. Leta 1999 je Rock Express začel anketo za izbor 100 najboljših jugoslovanskih rock skladb. Celoten seznam je bil objavljen v 25. številki Rock Expressa, leta 2000.
Seznam vsebuje jugoslovanske rock skladbe in rock skladbe držav naslednic.

Seznam

Glasovanje
Vsak glasovalec je izbral pet skladb, vsaka od njih pa je nato dobila en glas.

Glasovalci
Pri glasovanju je sodelovalo več kot 3400 bralcev. Sodelovali so tako bralci iz nekdanje Jugoslavije kot bralci iz drugih držav.

Novinarji
Pri glasovanju je sodelovalo tudi 120 novinarjev in glasbenih kritikov iz Srbije in Črne gore.

Glasbeniki
V anketi je sodelovalo tudi 100 glasbenikov. Čeprav glasbeniki niso bili imenovani, je potrjeno, da so v anketi sodelovali nekateri člani in nekdanji člani zasedb: Riblja Čorba, Bijelo dugme, Smak, YU grupa, Leb i sol, Vatreni poljubac, Indijanci, Zbogom Brus Li, Čovek bez sluha, Atheist Rap, Kerber, Prljavi Inspektor Blaža i Kljunovi, Sunshine, Oktobar 1864, Goblini, Lutajuća Srca, Novembar, Galija, Siluete in še nekaterih drugih skupin.

Statistika

Zasedbe z največ izbranimi skladbami
8 Bijelo dugme
7 Smak
6 Riblja čorba
6 Azra
5 Ekatarina Velika
5 Time
4 Partibrejkers
4 YU grupa
4 Parni valjak
4 Prljavo kazalište

Zasedbe po številu skladb, ki so se pojavile na glasovanju
23 Riblja čorba (6 na seznamu)
19 Smak (7 na seznamu)
18 Bijelo dugme (8 na seznamu)
16 Azra (6 na seznamu)
16 Ekatarina Velika (5 na seznamu)
12 Leb i sol (3 na seznamu)
10 Partibrejkers (4 na seznamu)
8 Van Gogh (3 na seznamu)
7 KUD Idijoti (0 na seznamu)
6 Time (5 na seznamu)
6 Sunshine (0 na seznamu)
5 Indexi (3 na seznamu)
5 Zabranjeno pušenje (2 na seznamu)
5 Korni grupa (2 na seznamu)
5 Film (2 na seznamu)
5 Šarlo akrobata (2 na seznamu)
5 Bajaga i instruktori (1 na seznamu)
5 Kerber (1 na seznamu)

Sklici

Glej tudi
YU 100: najbolji albumi jugoslovenske rok i pop muzike

Jugoslovanska glasba
Glasbene lestvice